Les Aulopiformes sont un ordre de poissons à nageoires rayonnées composé de treize familles de poissons marins.

Description et caractéristiques 

Ils sont regroupés en raison des caractéristiques communes de la structure de leurs branchies.
Beaucoup d'aulopiformes sont des poissons d'eau profonde, et quelques espèces sont hermaphrodites, avec la capacité d'auto-fertilisation.

En général, les poissons aulopiformes ont un mélange de caractéristiques récentes et primitives, par rapport aux autres poissons téléostéens. Les espèces les plus récentes possèdent une vessie natatoire dépourvue de conduit, et une position particulière de l'os maxillaire. Les plus primitifs ont les nageoires pelviennes loin en arrière sur le corps, et la présence d'une nageoire adipeuse. Ce sont tous des prédateurs, qui chassent généralement à l'affut, posés sur (voire enfouis dans) le sédiment.

De nombreuses espèces de cette famille sont abyssales.

Le nom de l’ordre est formé par le mot grec « aulos », qui signifie tuyau, flûte, et le mot latin « forma », forme, en référence à la forme allongée de certains d’entre eux.

Liste des familles 

Le cladogramme suivant montre les relations familiales selon Davis :

Références taxinomiques

Notes et références 

 
Actinoptérygien (nom scientifique)